Иван Францевич Керцелли (Jean Joseph Koerzl, Kerzel, Kerzelli, Cherzelli) (, Вена — , ) — российский композитор и дирижёр австрийского происхождения. 

Представитель большой музыкальной семьи  Керцелли. Сын композитора и капельмейстера Франца Ксавьера  Керцелли (),  работавшего до 1762 года в Вене, затем в Батурине, Глухове и Москве. Брат скрипача Михаила Керцелли, нотопродавца Антона Иосифа Керцелли и виолончелиста Франца Иосифа Керцелли. Приехал в Москву подростком в 1765 г. 

В 1772-нач.1773 года юный Керцелли совместно с отцом и братом организовал первое в России общедоступное музыкальное училище (школу), где обучал композиции и игре на клавире. 

В 1773 году Керцелли через "Московские Ведомости" предлагал всем желающим обучаться у него искусству композиции.

В 1774 году  издал ряд своих и чужих сочинений в  журнале "Музыкальные увеселения" в Москве под инициалами "I.B."  

Активный участник и организатор концертов Москвы в 80-90х годах 18 века.  

С 1801 г. - штатный капельмейстер Петровского театра.

Дирижировал в том числе российской премьерой оратории Й.Гайдна «Времена года»,  Реквиема В.А.Моцарта.

Автор опер, в том числе:

 "Любовник-колдун" (или "Волшебник", 1772; либретто В.И.Майкова)
 "Розана и Любим" (1776; либретто Н.Николева)
 "Деревенский праздник или увенчанная добродетель" (1777; либретто В.И.Майкова)
 "Деревенской ворожея", интермедия (1778; либретто В.И.Майкова?, клавир издан в Москве)
 "Феникс" (1779; либретто Н.Николева)
 "Аркас и Ириса" (1780; либретто В.Майкова, переработка "Деревенского Праздника"?)
 "Гулянье или садовник Кусковский" (1781; "Последование" к опере-пастиччо "Тщетная Ревность или перевозчик Кусковский", либретто В.Колычева)
 "Кусковская Нимфа" (пролог, 1782; авторство предположительно)
"Пленира и Зелим" (1789, возможно, совместно с М.Керцелли; либретто Б.К.Бланка)
 «Король на охоте» (до 1793; либретто Василия Лёвшина, русифицированный вариант либретто Седена "Король и фермер",1762)
 «Своя ноша не тянет» (до 1793, изд.1794; либретто Василия Лёвшина.)
 «Мнимые вдовцы»;  (пост. 1787, изд.1793-94; либретто Василия Лёвшина.)
 "Свадьба Волдырёва" (до 1793, либретто Василия Лёвшина)
«Молодые поскорее старых могут обмануть» (1795, либретто Василия Лёвшина.)
 «Пролог на случай прибытия ....премиер маиора, и разных орденов кавалера, Евгения Петровича Кашкина" (декабрь 1793; текст  Василия Лёвшина.) 
Транскрипции из балета Г.Париса "Деревенская героиня" (ок. 1805)
 Транскрипция балета В.Мартин-и-Солера "Амур и Психея" (1796) для фортепиано и для хора и духового октета.
Транскрипция 2 части "Днепровской Русалки" для духовых (1808)
Участие в дивертисменте  "Филатка с Федорой у качелей на Новинском" (1815, совместно с С.Давыдовым и Д.Кашиным)
Оркестровка балета «Праздник на морской пристани, или Супружеское примирение», (1815).

Автор ряда духовных сочинений a capella, кантат и приветственных хоров, арий, российских песен.

Инструментальная музыка И.Керцелли известна по изданным в 1779 г. 6 трио для 2 скрипок или флейты и скрипки с басом (Берлин, J.J.Hummel). Ряд танцевальных пьес (Котильоны, Контрдансы) были опубликованы в "Музыкальных увеселениях" (1774).

Примечания

Ссылки 
 Внук Керцелли Ивана Францевича - Иван Осипович Керцелли (1816-1864) похоронен на 6А участке Ваганьковского кладбища, рядом с ним праправнуки.

Композиторы Российской империи
Композиторы по алфавиту
Персоналии по алфавиту
Умершие в 1820 году
Умершие 26 мая
Оперные композиторы России